

História 
 Sibila de Jerusalém — rainha soberana de Jerusalém, filha de Amalrico I de Jerusalém e de Inês de Courtenay, esposa de Guilherme de Monferrato, conde de Jafa e Ascalão e depois de Guido de Lusignan
 Sibila de Acerra — rainha consorte da Sicília, esposa de Tancredo da Sicília 
 Sibila de Anjou — condessa consorte de Flandres, filha de Fulque de Jerusalém e de Ermengarda de Maine, esposa de Guilherme Clito e depois de Teodorico da Alsácia
 Sibila de Borgonha, rainha da Sicília — rainha consorte da Sicília, como esposa de Rogério II da Sicília, filha de Hugo II, Duque da Borgonha e de Matilde de Mayenne
 Sibila de Borgonha, duquesa de Borgonha — duquesa consorte da Borgonha, filha de Guilherme I, conde da Borgonha e de Estefânia
 Sibila de Lusignan — rainha consorte da Armênia, filha de Amalrico II de Jerusalém e da rainha soberana de Jerusalém, Isabel I de Jerusalém — casada com Leão I da Arménia
 Sibila da Normandia — rainha consorte da Escócia, filha ilegítima de Henrique I de Inglaterra e de sua amante Lady Sibila Corbet de Alcester (esposa de Alexandre I da Escócia)
 Sibila da Arménia — condessa de Trípoli, filha de Hetum I da Arménia e da rainha soberana da Armênia Isabel da Arménia, casada com Boemundo VI de Antioquia
 Sibila de Conversano — duquesa consorte da Normandia, filha de Godofredo de Conversano, e esposa de Roberto II da Normandia], filho de Guilherme I de Inglaterra e de Matilde de Flandres
 Sibila de Lacy — esposa do Xerife de Herefordshire e Shropshire, Pain fitzJohn
 Sibila de Bâgé — condessa consorte de Saboia, e casada com Amadeu V de Saboia
 Sibila de Fortià — rainha consorte de Aragão, e esposa de Pedro IV de Aragão
 Sibila de Cleves — eleitora da Saxônia, filha de João III, Duque de Cleves, irmã de Ana de Cleves, quarta esposa de Henrique VIII de Inglaterra e esposa de João Frederico I, Eleitor da Saxônia
 Sibila de Anhalt — duquesa de Württemberg, filha de Joaquim Ernesto de Anhalt e de Inês de Barby-Mühlingen, e esposa de Frederico I de Württemberg
 Sibila Isabel de Württemberg — duquesa da Saxônia, filha de Frederico I de Württemberg e de Sibila de Anhalt, e esposa de João Jorge I, Eleitor da Saxônia
 Sibila da Saxônia — duquesa consorte de Saxe-Lauemburgo, filha de Henrique IV da Saxônia e de Catarina de Mecklemburgo 
 Sibila de Saxe-Coburgo-Gota — duquesa da Bótnia Ocidental e princesa de Saxe-Coburgo-Gota, filha de Carlos Eduardo, Duque de Saxe-Coburgo-Gota e de Vitória Adelaide de Eslésvico-Holsácia-Sonderburgo-Glucksburgo, e casada com Gustavo Adolfo, Duque da Bótnia Ocidental
 Sibila Sasoon — marquesa de Cholmondeley e oficial do Serviço Naval de Mulheres durante a Segunda Guerra Mundial

Mitologia 
 Sibila — mulheres da mitologia greco-romana que possuem poderes proféticos. Há vários tipos, como:
 Sibila de Cumas — responsável pela venda dos Livros Sibilinos do oráculo ao último rei de Roma, Tarquínio, o Soberbo, os quais eram consultados durante as vezes em Roma passava por momentos de crise
 Oráculo de Delfos com a Sibila de Delfos

Personagens 
 Sybil Fawlty — personagem da série da BBC, Fawlty Towers, de 1975
 Lady Sybil Vimes — personagem da série de livros Discworld do inglês Terry Pratchett
 Sybil Vane — personagem do livro de 1891 O Retrato de Dorian Grey pelo irlandês Oscar Wilde
 Lady Sybil Branson — personagem da série Downton Abbey, retratada por Jessica Brown Findlay

Música 
 Canto da Sibila — canto gregoriano da Idade Média cantando em catalão na Véspera de Natal

Ciência 
 168 Sibylla — asteroide 
 Sibylla pretiosa — espécie de louva-a-deus africana
 Sybilla livida — espécie de coleóptero

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história